«Джек-Медведь» (Джек по кличке «Медведь») — кинофильм. Экранизация произведения, автор которого — Дэн Макколл.

Сюжет 
Джон Лири (Дэнни Де Вито) — популярный телевизионный актёр и кумир детворы со всей округи. Джон воспитывает двух сыновей — Джека (которого зовёт Джек-Медведь) и Дилана, которые лишились матери, погибшей в автокатастрофе.

Джон не очень хороший отец — он много пьёт, имеет неприятности на работе, из-за этого родители покойной жены хотят забрать у него детей. Кроме того, сумасшедший сосед похищает его сына. Череда всех неприятностей приводит Джона к мысли о том что он лишается всего что ему дорого и пытается наладить свою жизнь и жизнь детей.

Действие фильма происходит в 1972 году. Повествование идёт от лица старшего сына Джека.

В ролях 
 Дэнни Де Вито — Джон Лири
 Риз Уизерспун — Карен Моррис
 Роберт Стеймиллер — Джек Лири
 Мико Хьюз — Дилан Лири
 Гэри Синиз — Норман Стрик
 Арт Лафлёр — Мистер Фестингер
 Андреа Марковиччи — Элизабет Лири
 Джулия Луи-Дрейфус — Пегги Этинджер
 Лоррин Возофф — Миссис Митчелл

Неточности сюжета 
 В конце фильма, когда Джек играет на пианино, Дилан спускается по лестнице вниз и начинает подходить к отцу, однако в следующем кадре, Дилан находится всё ещё на ступеньках.

Издания 
14 декабря 2004 года фильм был издан в США на DVD.

Саундтрек 
В фильме использованы композиции таких исполнителей как «The Youngbloods», «Teenage Nervous Breakdown», Оркестр Гленна Миллера и других.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1993 года
Фильмы по сценариям Стивена Заилляна